Niedarzyn peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Niedarzyn, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Niedarzyn, village de la voïvodie de Mazovie